
Pókember, a Marvel Comics szuperhőse

Képregények 
Peter Parker: Spider-Man, Marvel Comics-képregények
A Csodálatos Pókember (The Spectacular Spider-Man), Marvel Comics-képregények

Filmek 
Spider-Man (1977), a Toei sorozatának pilotja
Pókember (2002), Sam Raimi sorozatának első része
Pókember (filmzene), a 2002-es film zenéje
Pókember 2. (2004), Sam Raimi sorozatának második része
Pókember 3. (2007), Sam Raimi sorozatának harmadik része
A csodálatos Pókember (2012), Marc Webb sorozatának első része
A csodálatos Pókember 2. (2014), Marc Webb sorozatának második része
Pókember: Hazatérés (2017),  Jon Watts filmje
Pókember: Irány a Pókverzum! (2018), Bob Persichetti, Peter Ramsey és Rodney Rothman animációs filmje
Pókember: Idegenben (2019),
Pókember: Nincs hazaút (2021),

Televíziós sorozatok 
Spider-Man, 1967-es rajzfilmsorozat
Spider-Man, a Toei Company élőszereplős sorozata
Pókember, 1981-es rajzfilmsorozat
Pókember (Spider-Man: The Animated Series), 1994-es rajzfilmsorozat
Pókember határok nélkül (Spider-Man Unlimited), 1999-es rajzfilmsorozat
Pókember (Spider-Man: The New Animated Series), 2003-as rajzfilmsorozat
A Pókember legújabb kalandjai (The Spectacular Spider-Man), 2008-as rajzfilmsorozat
A Pókember elképesztő kalandjai (Ultimate Spider-Man), 2012-es rajzfilmsorozat
Marvel Pókember (Spider-Man), 2017-es rajzfilmsorozat

Videójátékok 
Spider-Man: The Video Game, 1991-es Sega videójáték
Spider-Man, 2000-es Activision videójáték
Spider-Man, 2002-es Activision videójáték

Egyéb 
Spider Man, Freddie McCoy albuma (1965)